Василий Александрович Гордеев — советский учёный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1911 году в деревне Глебовка. Член КПСС.

Образование высшее (окончил Московский текстильный институт в 1938 году, аспирантуру — в 1941 году)

Участник Великой Отечественной войны в составе 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии, 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 33-й запасной стрелковой бригады.

С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1945—1947 гг. — преподаватель кафедры ткачества МТИ.
 В 1947—1951 гг. — доцент кафедры ткачества и декан технологического факультета в Ленинградском текстильном институте.
 В 1953—1955 гг. — доцент Ленинградского текстильного института.
 В 1955—1957 гг. — командирован в КНДР.
 В 1958—1990 гг. — профессор, заведующий кафедрой ткачества ЛИТЛП им. С. М. Кирова.

За разработку и внедрение тканого электрического монтажа был как руководитель работы удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники 1987 года.

Умер в Ленинграде в 1990 году.

Примечания 

Доктора технических наук